Ко́ганы ():

 Коганы (когены) — жреческое сословие у древних евреев, считались потомками Аарона (ааронидами).
 Коганы — носители фамилии Коган.

См. также 
 Коэн | Коэн (фамилия) | Коген | Кон

Примечания